Monteiroa kan syfta på:

 Monteiroa (djur) –  ett släkte av insekter
 Monteiroa (växter) – ett släkte av växter